Avenio ist
 eine antike Stadt in der Gallia Narbonensis, am Zusammenfluss von Durance und Rhone, siehe Avenio (Gallien)
 ein Niederflur-Straßenbahnfahrzeug, siehe Siemens Avenio